Milošević (en cyrillique Милошевић) est un patronyme d'origine serbe

Personnalités portant le nom Milošević 
 Alexander Milošević (1992-), footballeur suédois
 Bogdan Milošević (1989-), footballeur serbe
 Cvijan Milošević (1963-), footballeur international yougoslave
 Ivana Milošević (1982), joueuse internationale serbe de handball
 Milan Milošević (1985-), joueur bosnien de basket-ball
 Miloš Milošević (1972-), nageur serbe de Croatie
 Miodrag Milošević (1929-), cinéaste serbe
 Nemanja Milošević (1987-), joueur international monténégrin de basket-ball
 R. M. Guéra ou Rajko Milošević-Gera, dessinateur serbe
 Savo Milošević (1973-), footballeur serbe
 Selimir Milosevic (1940-), footballeur serbe
 Slavko Milošević (1908-1990), footballeur international et entraîneur yougoslave
 Slobodan Milošević (1941-2006), homme politique serbe
 Stefan Milošević (1995-), footballeur serbe
 Strahinja Milošević (1985-), basketteur serbe
 Vlado Milošević (1901-1990), compositeur serbe originaire de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine)
 Zoran Milošević (1975-), footballeur serbe

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme serbe